Schenk:
 Nagysink (németül: Groß-Schenk), falu Romániában Brassó megyében
 Schenk, magyar gyermekjátékot Schenk Károly vállalkozása
 Gróf Claus Philipp Maria Schenk von Stauffenberg
 Vönöczky-Schenk Jakab
 Schenk Róbertné, született Kálmán Mária